Die Svenska Serien, teilweise auch Svenska Fotbollserien war ein zwischen 1910 und 1924 mit Unterbrechungen in Schweden ausgetragener Wettbewerb für Vereinsmannschaften.

Geschichte 
Parallel zur seit 1896 im Pokalmodus ausgetragenen Svenska Mästerskapet entstand 1910 die Svenska Serien als in Ligaform ausgetragener Wettbewerb. Obwohl die stärksten schwedischen Mannschaften in dieser Liga gegeneinander antraten, wurde kein offizieller Meistertitel vergeben. 1924 wurde die Svenska Serien durch die Allsvenskan ersetzt, in der allerdings bis 1930 auch kein offizieller Meistertitel vergeben wurde.

Titelträger

Ewige Tabelle 

Fußballwettbewerb in Schweden